L'Orchestra Jazz dell'Università di Salerno, nata nel 1997 e diretta dal maestro Stefano Giuliano, è formata da circa 25 studenti, docenti e non docenti dell'Università, più alcuni "ospiti".

L'Orchestra, che ha rappresentato il primo esempio di big band nelle università italiane, è attualmente uno dei numerosi organici musicali organizzati dall'Associazione Musicateneo presso l'Ateneo salernitano. L'Orchestra ha recentemente rinnovato il suo repertorio, che è attualmente rivolto al Latin Jazz, con la presenza del performer colombiano Alvaro Martinez.

Ha registrato due CD: "Take the U Train" (2000) e "Next Station" (2003) e partecipato a numerosi Festival, tra i quali: Umbria Jazz 2002-2003-2012, Jazzbonne Festival (Valbonne, F, 2000-2001), Oeuf du Jazz (Le Mans, F, 2003).

Collegamenti esterni 
 
Orchestra Jazz dell'Università di Salerno su Discogs

Gruppi e musicisti della Campania
Gruppi musicali jazz
Cultura a Salerno